Francis Howard est un nom pouvant désigner:

Francis Howard (5e baron Howard d'Effingham) (c. 1643-1694), gouvernement anglais de la Colonie de Virginie
Francis Howard (1er comte d'Effingham) (1683-1743), pair anglais et officier de l'armée
 (1826-1872), éditeur américain
 (1843-1889), prêtre et censeur anglais
 (1848-1930), officier britannique 
 (1867-1944), prélat catholique américain
Francis Alick Howard (1917-1992), acteur et scénariste britannique
 (1931-2007), joueur anglais de football

Voir aussi

Howard, Francis